Plaats in Indonesië
 Sridadi (Gedung Surian), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sridadi (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sridadi (Sirampog), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java